Славінський, Славинський

Чоловіки 
 Августин Славинський (1746—1812) — церковний діяч, ієромонах-василіянин, педагог, проповідник.
 Славінський Володимир Миколайович (*1958) — радянський та український футболіст, захисник та півзахисник.
 Славинський Євген Йосипович — російський кінооператор.
 Славинський Ігор Миколайович (1952—2018) — режисер-постановник Київського академічного драматичного театру на Подолі, керівник київського театру «Актор», заслужений артист України.
 Славинський Максим Антонович (1868—1945) — український громадсько-політичний діяч, поет-перекладач, дипломат, публіцист, редактор.
 Славинський Микола Борисович — український письменник (літературний критик, прозаїк), член Національної спілки письменників України.
 Славінський Хіполіт — польський архітектор.

Жінки 
 Ірина Славінська — українська журналістка, ведуча, перекладачка та літературознавець.
 Славінська Олена Сергіївна — доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України, заслужена діячка науки і техніки України.
 Славінська Таїсія Дмитрівна — українська артистка драматичного театру, режисер-постановник, заслужена артистка України.

Примітки 

Прізвища